Breže so lahko:

 Breže, naselje v občini Ribnica
 Breže, mesto na Koroškem